Ранчо Рентерија има више значења:

 Ранчо Рентерија (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Рентерија (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику